2020 Visit Czech Republic FIM Speedway Grand Prix Round 6 – szósta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2020. Zawody odbyły się w dniu 19 września 2020 na stadionie Markéta w Pradze.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Václava Milíka. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Eduard Krčmář i Jan Kvěch.

Losowanie pozycji startowych do turnieju odbyło się 17 września.

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 

 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 

 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Czechy, II
2020, II
2020 w Czechach